Сульфат диаммония-магния — неорганическое соединение,
двойная соль магния, аммония и серной кислоты
с формулой Mg(NH)(SO),
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидраты.

Получение 
 Слияние горячих насыщенных растворов сульфатов магния и аммония с последующим охлаждением смеси:

Физические свойства 
Сульфат диаммония-магния образует бесцветные кристаллы.

Растворяется в воде.

Образует кристаллогидрат состава Mg(NH)(SO)•6HO — бесцветные кристаллы
моноклинной сингонии,
пространственная группа P 2/c,
параметры ячейки a = 0,928 нм, b = 1,257 нм, c = 0,620 нм, β = 107,1°, Z = 4.

Литература 
 
 

Соли аммония